Avalon (mythologie), een eiland uit de Keltische mythologie

Plaatsen

Australië 
 Avalon (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats in de deelstaat Victoria
 Avalon (Victoria), een plaats in de deelstaat Victoria
 Avalon Airport, een vliegveld in Avalon

Canada 
 Avalon (schiereiland), het schiereiland dat het oostelijkste deel van Newfoundland vormt
 Landengte van Avalon, de landengte van dat schiereiland
 Kolonie Avalon, een voormalige 17e-eeuwse Britse kolonie op dat schiereiland

Frankrijk 
 Avalon (Frankrijk), een dorpje in het departement Isère

Verenigde Staten 
 Avalon (Californië), een plaats in de staat Californië
 Avalon (Georgia), een plaats in de staat Georgia
 Avalon (New Jersey), een plaats in de staat New Jersey
 Avalon (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania

Literatuur 
 Avalon (boek), een roman van Anya Seton
 Nevelen van Avalon, een roman van Marion (Zimmer) Bradley

Film 
 Avalon (1990), een Amerikaanse film uit 1990
 Avalon (2001), een sciencefictionfilm uit 2001 van Mamoru Oshii
 Avalon (2015), een film uit 2015 van Vincenzo De Jonghe
 The Mists of Avalon, verfilming van de roman Nevelen van Avalon

 Muziek 
 Avalon (band), een Nederlandse rockband
 Avalon (Amerikaanse band), een Amerikaanse gospelband
 Avalon (Finse band), een metaloperaproject
 Avalon (Chaos Divine), het debuutalbum van de Australische metalband Chaos Divine
 Avalon (Roxy Music), een elpee van de Britse rockgroep Roxy Music
 Avalon (nummer), een nummer van dit album
 Avalon (Van der Roost), een compositie van de Belgische componist Jan Van der Roost
 Avalon (platenlabel), een Japans platenlabel

 Personen 
 Frankie Avalon, een Amerikaanse zanger en acteur
 Mickey Avalon, een Amerikaans rapper

 Overig 
 Avalon (speleologie), een speleologievereniging
 Toyota Avalon, een middenklassemodel van Toyota
 Avalon (Toverland), een in 2018 geopend themagebied in Attractiepark Toverland''